Ewald Fettweis ist der Name folgender Personen:

* Ewald Fettweis (Mathematiker) (1881–1967), deutscher Mathematiker und Mathematikhistoriker
 Ewald Fettweis (Mediziner) (1926–2021), deutscher Orthopäde